Кубок сезона СССР по футболу 1984 — 3-й розыгрыш Кубка сезона СССР. Первый сезон турнира, когда кубок разыгрывался в двух матчах. Встречались чемпион СССР 1983 года днепропетровский «Днепр» и обладатель кубка СССР — донецкий «Шахтёр». Первая игра состоялась 5 июля 1984 года на стадионе «Шахтёр» в Донецке, ответная — 8 июля 1984 года в Днепропетровске, на стадионе «Метеор».

Ранее ни один из клубов Кубок сезона не выигрывал. В предыдущем розыгрыше этого трофея, в 1981 году, «Шахтёр» уступил киевскому «Динамо» в серии пенальти.

В первом матче победу одержала донецкая команда со счётом 2:1, благодаря голу Сергея Морозова и автоголу Ивана Вишневского. За «Днепр» отличился Геннадий Литовченко. В ответном матче была зафиксирована ничья 1:1. Голы забивали Николай Федоренко и Михаил Соколовский. С общим счётом 3:2 обладателем Кубка сезона впервые стал «Шахтёр»

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат СССР по футболу 1983
 Кубок СССР по футболу 1983

Ссылки 
 Отчёт о первом матче на сайте fc-dynamo.ru
 Отчёт об ответном матче на сайте fc-dynamo.ru
 Турнир на сайте footballfacts.ru

1984
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Днепр» Днепр
Футбол в СССР в 1984 году
Спортивные соревнования в Днепре
Спортивные соревнования в Донецке
Июль 1984 года
1980-е годы в Днепропетровской области
1984 год в Днепропетровской области
Спорт на Украине в 1984 году